Die ICC Trophy 2001 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 2003. Das Turnier wurde zwischen dem 25. Juni und dem 17. Juli 2001 in Kanada ausgetragen. Gewinner waren die Niederlande, die sich im Finale gegen Namibia mit 2 Wickets durchsetzen konnte. Des Weiteren qualifizierte sich Gastgeber Kanada für die Weltmeisterschaft.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 24 Associate- und Affiliate-Member des ICC teilgenommen. Dabei wurden 12 Mannschaften der Division 1 und 12 der Division 2 zugeordnet. Der Division 1 wurden folgende Mannschaften zugeteilt:

In der Division 2 spielten folgende Teams:

Italien und Westafrika zogen kurz vor dem Turnier ihre Teilnahme zurück.

Format 
In der Vorrunde wurden die Teams ihrer Leistungsstärke nach in zwei Divisionen aufgeteilt. In beiden Divisionen wurden die Mannschaften dann in jeweils zwei Gruppen je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die drei Gruppenersten der beiden Gruppen der Division 1 qualifizierten sich direkt für die nächste Runde. Die Gruppenvierten trugen jeweils gegen einen der Gruppenersten der Division 2 ein Playoff-Spiel aus, deren Sieger sich ebenfalls für die nächste Runde qualifizierte. Sollte dabei das Team aus der Division zwei gewinnen, übernimmt sie die Punkte der unterlegenen Mannschaft aus Division 1. Die nächste Runde wurde als Super League ausgetragen, in der jede Mannschaft gegen die, die sie in der Vorrunde nicht gespielt hatte angetreten ist. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Finale, der Gruppendritte und -vierte qualifizierte sich für das Spiel um Platz drei. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz 3 qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.

Turnier

Division 1

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Division 2

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Playoff

Super League 
 Tabelle

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

2001
Internationale Cricket-Saison 2001
Cricket-Wettbewerb in Kanada